Basilica di Santa Lucia a Mare a Napoli
 Basilica di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa

Pagine correlate 

 Cattedrale di Santa Lucia
 Chiesa di Santa Lucia